Аврагам Шабсі Хакохен Фрідман (, нар. 22 березня 1959 р.), більш відомий під своїм сценічним іменем, Аврагам Фрід — популярний співак серед ортодоксальних юдейських громад США та світу.

Дискографія 
No Jew Will Be Left Behind (1981)
The Time Is Now (1982)
Forever One (1983)
You're Never Alone (formerly Holyland's Greatest Hits, which includes other groups) (1986)
Melaveh Malka with Avraham Fried (1984)
Goodbye Golus (1985)
Around the Year Volume 2 (1986)
The Good Old Days (1992)
We Are Ready (1988)
Around the Year Volume 3 (1989)
Aderaba (1991)
Yiddish Gems Volume 1 (1992)
Hebrew Gems Volume 1 (1992)
Shtar Hatna'im (1993)
Yiddish Gems Volume 2 (1994)
Hebrew Gems Volume 2 (1994)
Bracha V'Hatzlacha (1995)
Im Eshkachaich Yerushalayim (2 CDs) (1996)
Hupp Cossack! (1996)
All the Best (1997)
Chazak (1997)
The Baal Shem Tov's Song (1998)
My Fellow Jew - Yochid V'rabim (2001)
Avraham Fried Live! (2001)
Avinu Malkeinu (2003)
Bein Kach U'vein Kach (2006)
Niggunim of Zeide Friedman (2008)
Yankel Yankel (2009)
30 Hits, One Collection (2009)
Live In Israel (2009)
Keep Climbing (2012)
Ah Mechayeh! (2013)
Bring The House Down (2016)
Kama Tov Shenifgashnu (2017)

Примітки

Посилання 

Ортодоксальний юдаїзм
ХаБаД
Автори-виконавці США
Єврейські музиканти
Єврейські автори-виконавці
Співаки та співачки на ідиш
Хасидські співаки
Уродженці Нью-Йорка